Olympische Winterspelen 1932, de derde editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Lake Placid
Olympische Zomerspelen 1932, de tiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Los Angeles